() ist eine indonesische Provinz an der Nordostspitze der Insel Sulawesi. Im Westen grenzt sie an die Provinz Gorontalo, im Norden an die Celebessee, im Süden an den Golf von Tomini und im Osten an die Molukkensee. Zur Provinz gehören auch die Sangihe- und Talaudinseln, die eine Verbindung zur philippinischen Insel Mindanao darstellen.

Die Provinz ist vorwiegend landwirtschaftlich geprägt, für den Export werden unter anderem Palmöl und Kokosnüsse produziert. Auch der Fischfang und dessen Verarbeitung sind bedeutend. Mit Hinweisen auf die politische Stabilität und ruhige Lage der Provinz will die lokale Regierung den Tourismus fördern.

Geschichte 
Als erste Europäer besuchten die Portugiesen und Spanier ab dem 16. Jahrhundert die Region. Im 17. Jahrhundert verbündeten sich die Minahasa mit den Niederländern, um den Einfluss der muslimischen Sultanate im Süden Sulawesi zurückdrängen, in der Folge geriet Nordsulawesi unter holländische Kolonialherrschaft. Im Zweiten Weltkrieg war Sulawesi japanisch besetzt. Anders als andere Regionen Indonesiens war in Nordsulawesi die Begeisterung für den Unabhängigkeitskampf gedämpft, man fürchtete die Bevormundung durch die muslimische Mehrheitsbevölkerung. Nichtsdestoweniger wurde die Provinz 1950 Teil des nun unabhängigen Indonesiens.

Verwaltungsgeschichte 
Die Provinz Sulawesi Utara entstand 1964.
Ursprünglich wurde die Provinz durch Abspaltung aus der Provinz Sulawesi Tengah-Utara gebildet, mit folgenden, 1959 gebildeten Kabupaten (Regierungsbezirken): Kepulauan Sangihe dan Talaud (dem späteren Kepulauan Sangihe), Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo und den beiden „Verwaltungsstädten“ (Kotapradja) Menado (damalige Schreibweise) und Gorontalo. Beide „Gorontalo“s bildeten 2000 Die Provinz Gorontalo.
Bis zum Jahr 2008 erfolgten weitere Zergliederungen in der Verwaltungsstruktur:
 1990 wird die autonome Stadt Bitung aus dem Bezirk Minahasa abgespalten;
 2002 wurde der Regierungsbezirk Kepulauan Talaud vom Bezirk Kepulauan Sangihe abgetrennt;
 2003 wurden die Bezirke Minahasa Utara und Minahasa Selatan sowie die autonome Stadt Tomohon aus dem Bezirk Minahasa abgetrennt;
 2007 wird der Bezirk Minahasa Tenggara aus dem Bezirk Minahasa Selatan, der Bezirk Bolaang Mongondow Utara und die autonome Stadt Kota Kotamobagu vom Bezirk Bolaang Mongondow sowie der Bezirk Kepulauan Siau Tagulandang Biaro vom Bezirk Kepulauan Sangihe abgespalten;
 2008 Die Bezirke Bolaang Mongondow Timur und Bolaang Mongondow Selatan werden vom Bezirk Bolaang Mongondow abgetrennt;

Verwaltungsgliederung 
Sulawesi Utara gliedert sich in 11 Regierungsbezirke (Kabupaten) und vier Städte (Kota).

★ andere Benennung: Kab. Kep. Sitaro

Demographie 
Die größte Bevölkerungsgruppe in Sulawesi Utara gehört zum Volk der Minahasa, die sich vorwiegend zum Christentum bekennen, eine Besonderheit im ansonsten muslimisch geprägten Indonesien, welche die Provinz lediglich mit den nahe gelegenen Molukken und der Provinz Nusa Tenggara Timur teilt. Hauptstadt ist Manado mit knapp 477.000 Einwohnern.

67,40 % der Bevölkerung gehört dem Christentum an (1.677.133 Protestanten und 118.504 Katholiken), Muslime sind 31,80 % (847.161 Menschen), Hindus 0,59 % und zum Buddhismus bekennen sich 0,14 %.

Zur Volkszählung im September 2020 (indonesisch Sensus Penduduk – SP2020) lebten in der Provinz Sulawesi Utara 2.621.923 Menschen, davon 1.280.005 Frauen (48,82 %) und 1.341.918  Männer (51,18 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,10 %.

Entwicklung der Einwohnerzahl seit 2000 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Jahr !! Einwohnerzahl ||rowspan="9"|  !! Jahr !! Einwohnerzahl !!rowspan="9"|  !! Jahr !! Einwohnerzahl
|-
| 2000 || 2.000.871 || 2008 || 2.208.012 || 2016 || 2.436.921
|-
| 2001 || 2.022.249 || 2009 || 2.228.856 || 2017 || 2.461.028
|-
| 2002 || 2.044.071 || 2010 || 2.277.691 || 2018 || 2.484.392
|-
| 2003 || 2.127.820 || 2011 || 2.305.924 || 2019 || 2.506.981
|-
| 2004 || 2.154.234 || 2012 || 2.333.480 || 2020 || 2.621.923
|-
| 2005 || 2.121.017 || 2013 || 2.360.388 || 2021 || 2.638.631
|-
| 2006 || 2.160.641 || 2014 || 2.386.604 || 2022★ || 2.664.313
|-
| 2007 || 2.186.810 || 2015 || 2.412.118 ||colspan="2"|★06/2022
|}

1.899.523 Personen oder 71,30 Prozent gehören Mitte 2022 zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 20,67 % waren Kinder und 8,04 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 46,08 (38,21) % ledig; 48,45 (55,52) % verheiratet; 0,85 (0,99) % geschieden und 4,62 (5,29) % verwitwet. Die geklammerten kursiven Zahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (2.324.853).

Weblinks

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Sulawesi